Оберой (, ) — индийская фамилия. Известные носители:

 Оберой, Вивек (род. 1976) — индийский актёр, лауреат Filmfare Award за лучшую мужскую роль второго плана.
 Оберой, Суреш (род. 1946) — индийский актёр, лауреат Национальной кинопремии Индии за лучшую мужскую роль второго плана.